Стуккей () — английская фамилия. Известные носители:

 Стуккей, Андрей Егорович (1839—1913) — доктор медицины, действительный статский советник.
 Стуккей, Вениамин Егорович (1823—1898) — архитектор.
 Стуккей, Вениамин Фомич (Стукке; ок. 1770 — после 1837) — английский кораблестроитель на русской службе.